Bergische Hühner steht für: 

 Bergische Landhühner, Gruppe von Hühnerrassen aus dem Bergischen Land
 Bergischer Kräher (veraltet), deutsche Hühnerrasse